Klekl József (1874–1948) politikus, 
 Klekl József (1879-1936) író